Dividida em várias etapas, a edição 2008 da Liga Sul de Rugby conta com a participação de quatro equipes: 
Curitiba Rugby Clube - PR 
Charrua Rugby Clube - RS 
Desterro Rugby Clube - SC 
San Diego Rugby Club - RS

Estatísticas da Edição 2008 - Masculino

Tabela de jogos 

* Como Desterro Rugby Clube e Curitiba Rugby Clube estão no Campeonato Brasileiro de Rugby, não à necessidade de disputar a Copa do Brasil de Rugby que é considerado como uma divisão de acesso para o Brasileirão, esses dois clubes optaram por não participar. Assim o direito de participar da Copa do Brasil vai para o San Diego Rugby Club 3º colocado.

Ligações externas
Tabela do 2008

Liga Sul de Rugby
Rugby de 2008 no Brasil